Sergei Alexandrowitsch Solowjow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Alexandrowitsch Solowjow (Fußballspieler) (1915–1967), sowjetischer Fußballspieler
 Sergei Alexandrowitsch Solowjow (Regisseur) (1944–2021), russischer Filmregisseur und Drehbuchautor